Lo Pontet (en francès Le Pontet) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2012 tenia 17.002 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Hochheim am Main

Referències 

Municipis de la Valclusa